Grupa F a Campionatului Mondial de Fotbal 2014 este alcătuită din Argentina, Bosnia și Herțegovina, Iran și Nigeria . Meciurile au început pe 15 iunie și s-au încheiat pe 25 iunie 2014.

Echipele 

Note

Clasament 

Câștigătoarea grupei avansează și va juca contra locului doi din grupa E în optimile de finală.
Locul doi avansează și va juca contra câștigătoarei grupei E în optimile de finală.

Meciuri

Argentina v Bosnia și Herțegovina

Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în două meciuri amicale, cel mai recent în 2013.

Sead Kolašinac a marcat cel mai rapid autogol din istoria Campionatului Mondial de Fotbal, surclasându-l pe Carlos Gamarra de la Paraguay, care marcase un autogol în primul meci din grupa B la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, în favoarea Angliei.

Iran v Nigeria

Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior într-un meci amical în 1998.

Argentina v Iran
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior într-un meci amical în 1977.

Nigeria v Bosnia și Herțegovina
Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată anterior.

Nigeria v Argentina
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în 6 meciuri, inclusiv de trei ori în faza grupelor la Campionatul Mondial de Fotbal, toate fiind câștigate de Argentina (1994: 2–1; 2002: 1–0; 2010: 1–0).

Bosnia și Herțegovina v Iran
Cele două echipe s-au mai întâlnit anterior în 5 meciuri amicale, cel mai recent în 2009.

Referințe

Legături externe
Campionatul Mondial de Fotbal 2014 – Grupa F , FIFA.com

Grupa F